Села:
 Княгинине — Рівненська область, Демидівська селищна громада

 Княгинине — назва села Княгинин Мирогощанської громади Рівненської області до 23 вересня 2008 року